Le lac Lily en Californie.
 Le lac Lily au Colorado.

Voir aussi